Еммет (округ, Айова)
Еммет (округ, Мічиган)